Ooia är ett släkte av kallaväxter. Ooia ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kallaväxter
Ooia